Корвера-де-Астурьяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 46,01 км². Население — 16 109 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Ayuntamiento
 Página IES público de Corvera
 Federación Asturiana de Concejos

Муниципалитеты Астурии